Kolporter steht für
 Kolporter S.A., polnisches Medienunternehmen
Kolporter Kielce, polnischer Sportclub 
Kolporter Arena, polnisches Stadion 
Siehe auch:
Kolporteur
Cole Porter